

Sources 
 Données de SNCF Réseau concernant la ligne  , publiées sur SNCF Open Data (consulté le ).
 Géoportail  et/ou Google Maps (sites consultés le ), pour divers points de détails.
 « Amélioration du contournement ferroviaire sud de Paris – Ligne Massy-Valenton », sur sncf-reseau.com (consulté le ).
 « Notice explicative du projet : Pièce C » , sur ligne-massy-valenton.fr (ce document est une archive, consultée le ).
 « Carte des lignes de la ceinture de Paris et des lignes de rayon  »  (consultée le ).

Choisy-le-Roi - Massy-Verrières